Ekşi [], türkisch für „sauer“, ist ein türkischer Familienname. 

Da mit „sauer“ die Geschmacksnote bzw. der Gegensatz zu „süß“ gemeint ist, ist der Name Ekşi nicht analog dem deutschen Familiennamen Sauer zu verstehen, der sich auf den Ausdruck einer Emotion bezieht.

Namensträger 
 Arslan Ekşi (* 1985), türkischer Volleyballspieler
 Mehmet Ekşi (* 1953), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Mete Ekşi (1972–1991), türkischer Schüler, Opfer einer mutmaßlich rechtsextremen Gewalttat in Berlin
 Oktay Ekşi (* 1932), türkischer Journalist und Politiker

Weblinks 
 „ekşi“ auf en.wiktionary.org (engl.)

Familienname
Türkischer Personenname